A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2016/2017 foi a 84ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em 3 fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 27º Título

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Clasificação 2a Fase Grupo A

Calendário 2a Fase Grupo A

Clasificação 2a Fase Grupo B

Calendário 2a Fase Grupo B

Terceira Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Ligações externas

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6170&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6170&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014